Mount Bartlett ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount Bartlett (Enderbyland) in den Tula Mountains
 Mount Bartlett (Ross Dependency) im Transantarktischen Gebirge